Das Wort XLink hat folgende Bedeutungen:

 eine attributbasierte Syntax zur Definition von Links in XML-Dokumenten, siehe XLink (Syntax)
 einer der ersten deutschen Internetprovider, Xlink (Internet)
 ein österreichischer Internet Service Provider, siehe XLink (Österreich)
 ein US-amerikanisches Unternehmen, das Backup-Software herstellt, siehe XLink (USA)